Я́мки () — деревня в Большеврудском сельском поселении Волосовского района Ленинградской области.

История 
На карте Ингерманландии А. И. Бергенгейма, составленной по шведским материалам 1676 года, упоминается как деревня Jamo.

На шведской «Генеральной карте провинции Ингерманландии» 1704 года, как Jamabÿ.

Как деревня Яма она обозначена на «Географическом чертеже Ижорской земли» Адриана Шонбека 1705 года.

На карте Санкт-Петербургской губернии Я. Ф. Шмита 1770 года около мызы Вруда упоминается деревня Ямок.

ЯМКИ — деревня принадлежит супруге Генерал-Адъютанта Адлерберга, число жителей по ревизии: 67 м. п., 64 ж. п. (1838 год)

Согласно карте Ф. Ф. Шуберта в 1844 году деревня Ямки насчитывала 29 крестьянских дворов.

На этнографической карте Санкт-Петербургской губернии П. И. Кёппена 1849 года упомянута как деревня «Jamanautio», населённая ингерманландцами-савакотами.

В пояснительном тексте к этнографической карте она записана как деревня Jamanautio (Ямки) и указано количество её жителей на 1848 год: ингерманландцев-савакотов — 27 м. п., 23 ж. п., всего 50 человек, русских — 92 человека.

ЯМКИ — деревня супруги генерала от инфантерии Адлерберга, 10 вёрст по почтовой, а остальные по просёлочной дороге, число дворов — 26, число душ — 63 м. п. (1856 год)

ЯМКИ — деревня владельческая при колодце, по Рожественскому тракту из с. Рожествена в 40 верстах от Ямбурга, число дворов — 24, число жителей: 76 м. п., 87 ж. п.
(1862 год)

В XIX — начале XX века деревня административно относилась ко Врудской волости 1-го стана Ямбургского уезда Санкт-Петербургской губернии.

С 1917 по 1924 год деревня Ямки входила в состав Ямского сельсовета Врудской волости Кингисеппского уезда.

С 1924 года, в составе Больше-Врудского сельсовета.

С августа 1927 года, в составе Молосковицкого района.

С 1928 года, в составе Врудского сельсовета.

Согласно топографической карте 1930 года деревня насчитывала 32 двора.

С 1931 года, в составе Волосовского района.

По данным 1933 года, деревня Ямки входила в состав Врудского сельсовета Волосовского района.

C 1 августа 1941 года по 31 декабря 1943 года деревня находилась в оккупации.

С 1963 года, в составе Кингисеппского района.

С 1965 года, вновь в составе Волосовского района. В 1965 году население деревни Ямки составляло 139 человек.

По данным 1966, 1973 и 1990 годов деревня Ямки также входила в состав Врудского сельсовета с административным центром в посёлке Вруда.

В 1997 году в деревне проживали 49 человек, в 2002 году — 76 человек (русские — 79 %), в 2007 году — 50.

География 
Деревня расположена в центральной части района на автодороге  (Гатчина — Ополье).

Расстояние до административного центра поселения — 1,5 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Вруда — 2 км.

Демография

Экономика 
В деревне расположена ферма ООО «Сяглицы», картофельные поля.

Фото

Примечания 

Населённые пункты Волосовского района